Юрий Скляров:
 Скляров, Юрий Андреевич (1931—2014) — советский и российский учёный, доктор технических наук, профессор.
 Скляров, Юрий Александрович (1925—2013) — заведующий отделом пропаганды ЦК КПСС (1986—1988).